Сотское — название нескольких населённых пунктов:
 Сотское — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Сотское — деревня в Кимрском районе Тверской области.